FC Gagra ist der Name folgender Fußballvereine:

 FK Gagra, abchasischer Fußballverein aus Gagra
 FC Gagra Tiflis, georgischer Fußballverein aus Tiflis